

Френдлі — місто, штат Західна Вірджинія
 Френдлі — переписна місцевість, штат Меріленд